Przyjaciele – polski serial telewizyjny z lat 1979-1981
 Przyjaciele – polski film w reżyserii Rolanda Rowińskiego z 1988 roku
 Przyjaciele (ang. Friends) – amerykański serial telewizyjny z lat 1994–2004
 Przyjaciele (ang. The Last Kiss) – amerykański film fabularny z 2006 roku
 Przyjaciele – polska grupa muzyczna

 Zobacz też
 Friends